Saralanj peut désigner :
 Saralanj, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Saralanj, une communauté rurale du marz de Kotayk en Arménie ;
 Saralanj, une communauté rurale du marz de Lorri en Arménie ;
 Saralanj, une communauté rurale du marz de Shirak en Arménie.